Halowe Mistrzostwa Czech w Lekkoatletyce w 1994 – halowe zawody lekkoatletyczne organizowane przez Český atletický svaz, które odbyły się 26 i 27 lutego w Jabloncu nad Nysą.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Mistrzostwa Czech w Lekkoatletyce 1994

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1994 w lekkoatletyce
1994
1994 w Czechach